Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Christopher Kas che hanno battuto in finale Óscar Hernández e Carlos Poch-Gradin 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
 Tomas Behrend /  Christopher Kas (Campione)

 Hugo Armando /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Frederico Gil /  Alessandro Motti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2007